Змагання зі стрибків з жердиною серед чоловіків на Чемпіонаті світу з легкої атлетики 2017 у Лондоні проходили 6 і 8 серпня на Олімпійському стадіоні.

Рекорди 

На початок змагань основні рекордні результати були такими:

Розклад

Результати

Кваліфікація 

Умови проходження до фіналу: подолання висоти 5,75 м () або входження до 12 найкращих за результатом атлетів у обох групах кваліфікації ().

Група A

Група B

Фінал

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на вебсайті Світової легкої атлетики 

Змагання на Чемпіонаті світу з легкої атлетики 2017
Стрибки з жердиною на чемпіонатах світу з легкої атлетики